Îmblânzitoarea de tigri se poate referi la:

 Film
 1955 Îmblânzitoarea de tigri (Укротительница тигров) – film de comedie sovietic, regia Aleksandr Ivanovski și Nadejda Koșeverova;
 2018 Îmblânzitoarea de tigri (Укротительница тигров) – film istoric rus intitulat și  Secretele filmului. Un program despre filmele sovietice preferate și despre oamenii care le-au creat: regizori, cameramani, actori, designeri de costume, recuzită.